Костянтин Костянтинович Бартошевич (Барташевич) — радянський архітектор, відомий типовими проектами клюбів, що поширені, зокрема, і в Україні.

Роботи

Типовий клюб на 300 місць 
Серія 2-06-04. Перший проект 1947, будувались до початку 1960-х. Триповерхова будівля з портиком з 6 колонами і двома полукруглими нішами для скульптур. Задній фасад з невеликим курдонером і лоджією на другому поверсі з 6 колонами.

Типовий клюб на 500 місць 
Перший проект 1947, остання реалізація 1967 р. Триповерхова будівля з курдонером, відокремленим пропілеями з двома рядами в 6 і 4 колони.

Примітки